Eksperyment
 Eksperyment (prawo)
 Eksperyment (Das Experiment) – niemiecki thriller z 2001 roku
 Eksperyment (The Experiment) – amerykański thriller z 2010 roku
 Eksperyment (Eksperimentet) – duński dramat z 2010 roku
 Eksperyment biologiczny

Zobacz też 
 USS Experiment (1832)